Список субъектов Российской Федерации, отсортированный по уровню безработицы по состоянию на февраль 2020 года с приведением данных о численности
рабочей силы, а также уровню занятости и безработицы.

Список

Примечания 	

																	

 

Списки субъектов Российской Федерации
Безработица в России